Вантаво́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Ларань-Монтеглен. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05178.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 517 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 326 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 236 были экономически активными, 90 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 236 активных работали 215 человек (123 мужчины и 92 женщины), безработных было 21 (9 мужчин и 12 женщин). Среди 90 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки